Itu - uma cidade de São Paulo
 Rio Itu - um rio do Rio Grande do Sul
 Convenção de Itu - a primeira Convenção Republicana do país, no início do Movimento Republicano em 1873
 União Internacional de Telecomunicações (da sigla em inglês: International Telecommunication Union)
 Infecção de trato urinário - abreviada como ITU
 Universidade Técnica de Istambul - cuja sigla em turco e inglês é ITU

Desambiguação